Le vocable église Saint-Gaëtan peut désigner plusieurs églises. Historiquement elles sont associées à l'Ordre des Théatins, dont saint Gaëtan de Thiène fut le fondateur :

 Église Saint-Gaëtan à Salzbourg, Autriche ;
 Église Saint-Gaëtan à Montréal, Québec, Canada ;
 Église Saint-Gaëtan à Vieux-Goa, Inde ;
 Église Saint-Gaëtan à Barletta (Pouilles, Italie) ;
 Église Saint-Barthélemy et Saint-Gaëtan à Bologne (Émilie-Romagne, Italie) ;
 Église Saint-Gaëtan à Catane (Sicile, Italie) ;
 Église Saint-Gaëtan à Padoue (Vénétie, Italie) ;
 Église Saint-Gaëtan à Sienne (Toscane, Italie) ;
 Église Saint-Gaëtan à Hamrun, Malte ;
 Église Saint-Gaëtan à Marsaskala, Malte.